Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2022 — одиннадцатый женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир прошёл с 23 по 27 марта 2022 года в Оби, Швеция.

В чемпионате мира планировалось участие 9 команд, однако сборная России не приняла участие в турнире.

Группа А

Группа В

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Группа А

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

 FIB - FIB 2022 WORLD CHAMPIONSHIP WOMEN 
 FINLAND WON BRONZE MEDAL IN WORLD CHAMPIONSHIP!
 SWEDEN AND NETHERLANDS WINNERS!

Март 2022 года
Спорт в Швеции в 2022 году
2022 год в хоккее с мячом
2022
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции